Typ 21 (auch Type 21 oder Typ XXI) steht für
 Eifelland Typ 21 oder Eifelland-March E21, ein Formel-1 -Rennwagen des Teams Eifelland Caravans
 LAWA-Typ 21 (Seeausflussgeprägtes Fließgewässer), ein Fließgewässertyp
 Peugeot Typ 21, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ XXI, offizielle Bezeichnung der deutschen U-Boot-Klasse XXI
 Type 21 oder Amazon-Klasse, ein Fregattentyp der Royal Navy
 Typ 21 Radar, ein Radar der Kaiserlich Japanischen Marine